В чемпионате СССР среди команд второй лиги 1986 года стартовало 158 коллективов, которые были разделены на девять территориальных зон.

Команды с Украины соревновались в 6 зоне. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР, которым по итогам сезона стала ворошиловградская «Заря».

Групповой этап 
Как и в предыдущих двух сезонах, соревнования проходили в два этапа. Вначале команды были разделены на две группы, игры в которых прошли с 28 марта по 23 июля. Коллективы занявшие первые семь мест, составили группу из 14 команд, разыгравших призовые места. Остальные участники, занявшие на предварительном этапе места ниже седьмого, соревновались за 15—28 позиции в турнирной таблице. Матчи второго этапа прошли с 9 августа по 19 октября. Продолжало действовать правило регламента, согласно которому в командах второй лиги, на футбольном поле в обязательном порядке должен находится минимум один игрок не старше 18 лет.

Всего в турнире было сыграно 560 матчей, в которых забито 1346 голов (в среднем 2,40 за игру). Лучшим бомбардиром, уже в третий раз, стал Виктор Насташевский, представлявший на этот раз команду «Кривбасс». Обладателем приза «Рубиновый кубок», вручаемый самой результативной команде, стала симферопольская «Таврия», футболисты которой отличились 102 голами в чемпионате.

I группа

Матчи 
Матчи с известной датой.

II группа

Финальный этап

Финал за 1 — 14 места

Финал за 15 — 28 места

Лучшие бомбардиры

Источники 
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.
 Л. Н. Романенко «Футбол-87». — Киев: «Здоровье», 1987. — 120 с.
 Ю. Ландер «Футбол 1986—1987». — Харьков: «Соціалістична Харківщина», 1987. — 320 с.

Примечания

Ссылки 
 Футбол 1986. Вторая лига, 6 зона
 Результаты на WildStat.ru